Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Essarts – Eure
Les Essarts – Loir-et-Cher
Les Essarts – Vandea